Довжоцька сільська рада — Вінницька область, Ямпільський район
 Довжоцька сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Довжоцька сільська рада — Чернівецька область, Новоселицький район